Sciver-Brunt ist der Familienname folgender Personen:

 Katherine Sciver-Brunt (* 1985), englische Cricketspielerin
 Natalie Sciver-Brunt (* 1993), englische Cricketspielerin